Слап се може односити на:

 Водопад

Насеља

Босна и Херцеговина 
 Слап (Рогатица), насеље у општини Рогатица

Црна Гора 
 Слап (Даниловград), насеље у општини Даниловград

Словенија 
 , насеље у општини Тржич